Филиппо Камассей (, 14 сентября 1848, Рим, Папская область — 18 января 1921, Рим, королевство Италия) — итальянский кардинал. Архиепископ Наксоса, Андроса, Тиноса и Миконоса с 18 марта 1904 по 6 декабря 1906. Латинский иерусалимский патриарх с 6 декабря 1906 по 15 декабря 1919. Кардинал-священник с 15 декабря 1919, с титулом церкви Санта-Мария-ин-Арачели с 18 декабря 1919. В 1906—1907 годах — Великий магистр ордена Святого Гроба Господнего Иерусалимского.

Биография 
Филиппо Камассей родился 14 сентября 1848 года в Риме, Италия. После получения богословского образования в Папской семинарии в 1872 году был рукоположён священника, после чего работал в католических приходах в Риме. До 1876 года был секретарём кардинала Раффаэле Монако Ла Валетта. В течение многих лет преподавал в Римской семинарии, с 1889 года Филиппо Камассей был ректором Папского университета Athenaeum. В 1897 году ему было присвоен почётный титул «Папский прелат».

18 марта 1904 года Римский папа Пий X назначил Филиппо Камассея архиепископом Наксоса. 10 апреля 1904 года состоялось рукоположение Филиппо Камассея в епископа, которое совершил кардинал Джироламо Мария Готти в сослужении с архиепископами Пьетро Гаспарри и Эдмундом Стонором.

6 декабря 1906 года Римский папа Пий X назначил Филиппо Камассея иерусалимским патриархом. В 1917 году после того, как турки заняли Иерусалим, скрывался во францисканском монастыре в Назарете. В 1918 году вернулся в Иерусалим.

15 декабря 1919 года Римский папа Бенедикт XV избрал Филиппо Камассея кардиналом с присвоением титула Санта-Мария-ин-Арачели и принял его отставку с кафедры иерусалимского патриарха.

18 января 1921 года Филиппо Камассей скончался в Риме и был похоронен на кладбище Кампо Верано.

Примечания

Литература 
 Hierarchia Catholica Medii et Recentioris Aevi. Volumen IX (1903—1922), Patavii, Typis et Sumptibus Domus Editorialis «Il Messaggero di S. Antonio» apud Basilicam S. Antonii, 2002, стр. 18, 23, 197, 267.

Ссылки 
 Информация
 Биография 

Кардиналы Италии
Кардиналы Бенедикта XV
Католические епископы Греции
Латинские патриархи Иерусалима
Похороненные на кладбище Кампо Верано
Великие магистры ордена Святого Гроба Господнего Иерусалимского